Kinnard ist der Familienname folgender Personen:

 George L. Kinnard (1803–1836), US-amerikanischer Politiker
 Harry Kinnard (~1915–2009), US-amerikanischer Heeresoffizier
 Wendy Kinnard (* 1959), Politikerin aus Jersey

Siehe auch:
 Kinnaird
 Kinard
 Kynard